Hrvatska:
 Sveti Đurađ (Donji Miholjac), gradsko naselje Donjeg Miholjca
 Sveti Đurađ (Virovitica), gradsko naselje Virovitice